Opel Arena steht für:

 Opel Arena (Kleintransporter), Automodell von Opel
 Opel Arena (Stadion), Fußballstadion in Mainz